Ла́сич — сербская и хорватская () фамилия:

 Ласич, Франо — певец и актёр
 Ласич, Йоханна — фотомодель

См. также 
 Лагич